Název Lovětínský potok má více vodních toků:

 Lovětínský potok (přítok Doubravy) – pravostranný přítok Doubravy v okrese Chrudim
 Lovětínský potok (přítok Kamenice) – pravostranný přítok Kamenice v okrese Jindřichův Hradec
 Lovětínský potok (přítok Valchovského potoka) – levostranný přítok Valchovského potoka v okrese Jihlava